En , Kaczory est le nom :

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
de la gmina de Kaczory, dans le powiat de Piła ;
du village de Kaczory, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Piła ;
du village de Kaczory, dans le powiat d'Ostrów Wielkopolski.

dans la voïvodie de Mazovie :
du village de Kaczory, de la gmina de Wiśniew, dans le powiat de Siedlce ;
du village de Kaczory, de la gmina de Wodynie, dans le powiat de Siedlce.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
du village de Kaczory.